Stiedl ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Stiedl (* 1970), deutscher Gewerkschafter
 Peter Stiedl (* 1945), österreichischer Polizist, Polizeipräsident von Wien